Haberman ist der Familienname folgender Personen:
 Clyde Haberman (* 1945), US-amerikanischer Journalist
 Maggie Haberman (* 1973), US-amerikanische Journalistin
 Mandy Haberman (* 1956), englische Erfinderin und Unternehmerin

Siehe auch:
 Haberman Feeder
 Habermann
 Habrman